Ethel Byrne ist der Name folgender Personen:

* Ethel Byrne (Frauenrechtlerin) (1883–1955), US-amerikanische Krankenschwester und Frauenrechtlerin
 Ethel Byrne (Medizinerin) (1895–1957), australische Ärztin und Pathologin